Макнили () — фамилия.
 Макнили, Кент (род. 1957) — американский топ-менеджер, бывший Главный Маркетинговый Директор ОАО «ВымпелКом».
 Макнили, Клифтон (1919—2003) — бывший американский баскетболист и тренер.
 Макнили, Питер (род. 1968) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.

См. также